Welland ist ein geographischer Name:

Landschaft:
 Welland (Landschaft), Landschaft und Naturraum im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Fließgewässer:
 River Welland, Fluss in Ostengland zur Nordsee
 Welland River, Zufluss des Niagara River in der Niagara Region in den Vereinigten Staaten. Der Wellandkanal ist nach diesem Fluss benannt.

Orte:
 Welland (Ontario), Stadt in der Regional Municipality of Niagara, Provinz Ontario, Kanada
 Welland (Illinois), gemeindefreies Gebiet zu Teilen im LaSalle County und im Lee County, Illinois, USA
 Welland (Washington), gemeindefreies Gebiet im Staat Washington, USA
 Welland (Worcestershire), Dorf in England

Welland ist ein Familienname:
 Colin Welland (1934–2015), britischer Drehbuchautor und Schauspieler
 James Welland (* 1961), britischer Kameramann
 Roy Welland (* 1962), US-amerikanischer Bridge-Spieler

Sonstiges
 Rolls-Royce Welland, ein Turbojet-Triebwerk